Peter Sjöholm kan avse:
Peter Sjöholm (född 1947), affärsman samt tidigare popsångare under artistnamnet Peter Holm
Peter Sjöholm (artist)